Наза́рова — женская форма фамилии  и топоним.

 Известные носительницы 
 
 
 Назарова, Богдана Владимировна (род. 1994) — украинская телеведущая, общественный деятель.
 Мередова (Назарова), Валентина (род. 1984) — туркменская легкоатлетка.
 Телицына (Назарова), Валентина Викторовна (род. 1987) — российская биатлонистка.
 Назарова, Дарья Вячеславовна (1983) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Назарова, Зоя Михайловна (род. 1947) — ткачиха, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Назарова, Ирина Викторовна (Багрянцева; род. 1957) — советская легкоатлетка.
 Назарова, Каринэ Константиновна (род. 1949) — советский и российский художник.
 Назарова, Клавдия Ивановна (1920—1942) — руководитель подпольной комсомольской организации в годы войны; Герой Советского Союза.
 Назарова, Ксения Олеговна (Владислава Назарова; род. 1978) — российская актриса, телеведущая.
 Назарова, Маргарита Петровна (1926—2005) — советская артистка цирка, дрессировщица тигров; актриса.
 Назарова, Марина Юрьевна (1955—2017) — депутат Государственной Думы РФ.
 
 
 Назарова, Рена Рафиковна (род. 1983) — украинская тележурналистка.
 
 Назарова, Хайри (1929—2020) — советская и таджикская актриса.

Топоним 
 Назарова — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Назарова — деревня в составе Ильинского городского округа в Пермском крае.